Kosowska – polskie nazwisko. Według danych z lat 90 XX wieku nazwisko to nosi 6 208 Polskich obywateli zarejestrowanych w rejestrze PESEL.
Osoby o nazwisku Kosowska:
 Eugenia Kosowska – polska poetka
 Jadwiga Kosowska-Rataj – polska fiolog

Zobacz też 
 Kosowski

Przypisy